Jméno a příjmení Jiří Kuchler nese více osob:

 Jiří Kuchler (fotbalista) (1925–1985) – český fotbalista
 Jiří Kuchler (1950) – český lední hokejista
 Jiří Kuchler (1977) – český lední hokejista